A CE-368 é uma rodovia brasileira do estado do Ceará. Jaguaribe á Jaguaretama

As obras tiveram inicio em outubro de 2014 fazem parte do Programa Viário de Integração e Logística – Ceará IV, onde pavimentou aproximadamente 41,45 quilômetros da rodovia. A empresa contratada Construtora Samaria LTDA realizará os serviços em 360 dias corridos.

Inaugurado em 12 de Dezembro de 2015, pelo então Governador Camilo Santana, a pavimentação de 41 km de da CE-368, nos entroncamentos com a CE-275 (Jaguaribe) e com a CE-371 (Jaguaretama). As obras visam beneficiar moradores dos municípios de Orós, Icó, Jaguaribe, Jaguaretama e distritos circunvizinhos.

O trecho tive investimento total de  26.357.262,16 voltados para pavimentação, movimentação de terra, drenagem, obras d’artes correntes e sinalização horizontal e vertical. O financiamento da obra foi do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Fonte: https://www.ceara.gov.br/2015/12/13/governador-entrega-estradas-e-muitos-beneficios-para-o-centro-sul-e-vale-do-jaguaribe/

Fonte: https://www.seinfra.ce.gov.br/2015/04/15/rodovia-ce-368/

Fonte: http://aprece.org.br/blog/solenidade-de-inauguracao-da-rodovia-ce-368-e-assinatura-da-ordem-de-servico-para-construcao-do-centro-de-educacao-infantil-cei/

Fonte: http://oliberalnet.blogspot.com/2015/12/rodovia-368-e-inaugurada.html

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias estaduais do Ceará